Арасас ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Северо-восток штата Баия. Входит в экономико-статистический  микрорегион Алагоиньяс. Население составляет 12 535 человек на 2006 год. Занимает площадь 419,933 км². Плотность населения — 29,8 чел./км².

История 
Город основан в 1989 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 60.003.867,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 5.067,04 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,569 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия